Matthias von Saldern ist der Name folgender Personen:

* Matthias von Saldern (Kämmerer) (1508–1575), deutscher Oberstkämmerer
 Matthias von Saldern (Erziehungswissenschaftler) (1953–2020), deutscher Erziehungswissenschaftler